Die Liste der Bahnhöfe mit Halt von Intercitys der Deutschen Bahn führt alle Bahnhöfe auf, an denen Intercity-Züge der Deutschen Bahn halten (Stand: 2018).

Deutschland 

Die Liste ist nach „Regionen“ sortiert, das heißt teilweise wurden einzelne Bundesländer in der Tabelle zu einem Abschnitt zusammengefasst. Zu jeder Stadt sind alle Bahnhöfe mit planmäßigem Halt mindestens eines Intercity-/Eurocity-Zuges gelistet.

„Systemhalt“ bedeutet hier, dass an diesem Bahnhof im Rahmen des Intercity-Taktfahrplanes regelmäßig alle zwei beziehungsweise vier Stunden ein Zug der jeweils angegebenen Linie hält.

Im Ausland 

Halte von Intercitys im Ausland, welche im Rahmen des Taktfahrplans der Deutschen Bahn AG eingebunden sind:

Siehe auch 

 Intercity-Express
 Liste der Intercity-Express-Bahnhöfe

Weblinks 

Deutsche Bahn AG:
 
 Reiseauskunft der Deutschen Bahn AG
 Ankunfts- und Abfahrtsmonitor der Deutschen Bahn AG
 Bahnhofssuche der Deutschen Bahn AG
weitere Belege:
 fernbahn.de – Wagenreihungen von allen Fernzügen der Deutschen Bahn

Einzelnachweise 

IntercityBahnhof
!IntercityBahnhof
!Deutschland